

Хлевиці — село в гміні Москожев Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Хлевиці — село в гміні Болешковіце Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства